Jim Brass (ur. 3 stycznia 1953) – postać z serialu CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas grana przez Paula Guilfoyle'a, policjant (kapitan).

Jim Brass pochodzi z rodziny pracującej w Newark. Został policjantem, bo był przekonany o braku sprawiedliwości. Jest znany z nieustępliwości w odkrywaniu prawdy o popełnionej zbrodni. Nie zważa czy w śledztwo są zamieszani inni policjanci, czy też ktoś wysoko postawiony. Jest rozwodnikiem, ma dorosłą córkę Ellie (której nigdy nie powiedział, że nie jest jej biologicznym ojcem - Seria 2 odcinek 10. „Ellie”), która utrzymuje z nim bardzo sporadyczny kontakt. Jego długo wypracowany wewnętrzny spokój zburzyła młoda dziewczyna - Holly Gibbs. A właściwie jej śmierć. Z powodu owej śmierci został przeniesiony do Wydziału  Zabójstw. Ściśle pracuje z ekipą CSI. Był kiedyś jej szefem. W ostatnim odcinku 6 serii został poważnie ranny, ale dzięki wsparciu przyjaciół, (jest nimi ekipa CSI) szybko wrócił do zdrowia.       

W ostatnim odcinku 14 serii zajmuje się swoją córką, po jej nieudanej próbie samobójczej. W pierwszym odcinku 15 serii, szeryf Conrad Ecklie w rozmowie z Diebenkornem „D.B” Russellem wyjawia, iż postanowił całkowicie poświęcić się opiece nad córką i odejść z pracy w policji.

kapitan Brass Jim